Shkurte Fejza (ur. 18 listopada 1961 w Mushtishcie) – kosowska piosenkarka.

Życiorys 
Ukończyła studia na Uniwersytecie w Prizrenie i na Uniwersytecie w Prisztinie. Pracowała jako nauczycielka, jednak w 1988 została zwolniona z tej pracy z powodów politycznych; w konsekwencji zatrzymano jej paszport i nie mogła opuścić Jugosławii. W 1991 roku odwiedziła Niemcy i Chorwację, a rok później Albanię.

W 1998 roku wojska jugosłowiańskie podpaliły jej dom w Mushtishcie; w obawie przed kolejnymi represjami ze strony Jugosławii wraz z rodziną wyemigrowała do Albanii.

W 2014 roku prezydent Kosowa, Atifete Jahjaga, odznaczyła Shkurte Fejzę Medalem „Za zasługi” (alb. Medaljen presidenciale të meritave).

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Życie prywatne 
Jest w związku małżeńskim z Hajrushim Fejzą, z którym mieszka aktualnie w Prisztinie i ma syna i trzy córki.

Przypisy 

Urodzeni w 1961
Ludzie związani z Prizrenem
Absolwenci Uniwersytetu w Prisztinie
Kosowscy nauczyciele
Kosowskie wokalistki popowe
Kosowscy Albańczycy
Ludzie związani z Albanią
Odznaczeni
Ofiary represji politycznych